Низово — название населённых пунктов в России:

 Низово — деревня в Кировском районе Ленинградской области.
 Низово — деревня в Ростовском районе Ярославской области.